Дакоро — департамент в Нигере, в регионе Маради. Население — 606 862 чел. (2011). Административный центр — город Дакоро.

Департамент находится в зоне Сахеля, на юге страны.

Административное деление 
Дакоро подразделяется на 14 коммун:

 Дакоро

Население 

В 2011 году население департамента составляло 606 862 человека (из них 305 263 мужчины и 301 599 женщин).

Распределение численности населения по коммунам выглядит следующим образом:

Примечания 

Департаменты Нигера